Tag der Befreiung steht für
Tag der Befreiung, Gedenktag der bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht
 Tag der Befreiung Italiens
 Nationaler Tag der Befreiung Koreas von der Japanischen Besetzung
 Tag der Befreiung von der Japanischen Besetzung in Taiwan
Siehe auch
 VE-Day
 The Great Raid – Tag der Befreiung
 Der Tag der Befreiung